Frederik van Verdun (graaf) (ca. 970–1022), graaf van Verdun (1012–1022)
Paus Stefanus IX (X) (Frederik van Verdun), benedictijn, aartsdiaken te Luik, abt van Monte Cassino (1057), paus (1057–1058), kerkhervormer, tot 1961 Stefanus X genoemd.